Rudolf Lenz peut désigner :
 Rudolf Lenz Danziger, dit Rodolphe Lenz (1863-1938), linguiste allemand puis chilien ;
  (1920-1987), acteur autrichien.